Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of California 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Sue Barker che ha battuto in finale Virginia Wade 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Evert (semifinali)
 Sue Barker (Campionessa)
 Virginia Wade (finale)
 Sue Barker (semifinali)

 Betty Stöve (quarti di finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Kristien Shaw (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of California 1977